3 miejscowości w Polsce: 
 Stanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Stanowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń 
 Stanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też: Stanów